One — альбом гурту Bee Gees.
 One — пісня гурту U2.
 One — пісня гурту Metallica.
  — грецький поп-гурт
 One — румунський поп-гурт.
 Google One — сховище даних.

Див. також 
 1 (значення)